Криворожский (Криворогский) округ — бывшая административного-территориальная единица Екатеринославской губернии и Украинской ССР с административным центром в городе Кривой Рог.

История 
Образован 7 марта 1923 года из Криворожского, части Никопольского и Верхнеднепровского уездов в составе Екатеринославской губернии.

3 июня 1925 года в состав Криворожского округа включён Ново-Стародубский район из расформированного Александрийского округа.

1 августа 1925 года губернии в УССР были упразднены и округ перешёл в прямое республиканское подчинение.

29 сентября 1926 года Ново-Стародубский район ликвидирован путём включения всей его территории в состав Зеленского района.

Округ упразднён 2 сентября 1930 года, районы переданы в прямое подчинение Украинской ССР.

Характеристика

Административное деление 
На момент образования округ состоял из 13 районов:

 Адамовский район;
 Апостоловский район;
 Казанковский район;
 Криворожский район;
 Долинский район;
 Лозоватский район;
 Михайловского;
 Никопольский район;
 Пятихатский район;
 Петровский район;
 Софиевский район;
 Широковский район;
 Шолоховский район.

По данным на 1 октября 1925 год состоял из 14 районов в которых было :

 Апостоловский район;
 Божедаровский район;
 Долинский район;
 Зеленский район;
 Казанковский район;
 Криворожский район;
 Лозоватовский район;
 Михайловского;
 Никопольский район;
 Ново-Стародубский район;
 Саксаганский район;
 Софиевский район;
 Широковский район;
 Шолоховский район.

Географическое положение 
На севере Криворожский округ граничил с Кременчугским округом, на северо-западе с Зиновьевским, на юго-западе с Николаевским, на юге с Херсонским и Мелитопольским, на юго-востоке — Запорожским, на востоке — Днепропетровским. Вместе с Днепропетровским и Запорожским округами входил в Днепропетровский подрайон.

Население 
По данным на 1 октября 1925 года население составляло 489 тысяч человек.

Согласно Всесоюзной переписи населения 1926 года в округе проживало 564 736 жителей (48,16% мужчин и 51,84% женщин). Из них 71 705 были городскими, а 493 031 сельскими жителями.

По национальному составу: украинцы — 87,9%, русские — 5,4%, евреи — 3,8%, немцы — 1,8%, белорусы — 0,55%, поляки — 0,1%.

Примечания

Источники 
 Всесоюзная перепись населения 1926 года. — Том ХІІІ: УССР. Степной подрайон. Днепропетровский подрайон. Горнопромышленный подрайон: народность, родной язык, возраст, грамотность / ЦСУ СССР, Отдел переписи. — : Издание ЦСУ СССР, 1929. — 472 с.
 Матеріали до опису округ УСРР: Криворізька округа / Центральне статистичне управління УСРР / , 1926. — 64 с.
 Криворізька округа // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон — Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — : «Наукова думка», 2008. — 568 с.: іл.
 Криворожский округ // Донбасс. Южный горно-промышленный район [Текст] / под ред. Э. С. Батенина. — : Транспечать НКПС, 1928. — 462 с. — С. 388–396.
 
 Криворожский округ // Энциклопедический словарь Гранат. Т. 41: Ч. III: Союз Советских Социалистических Республик (окончание). — : Рус. библиогр. ин-т Гранат, 1925. — 446 c.: ил. — С. 64—65.

Ссылки 
 Криворожский округ на сайте Демоскоп.
 Криворожский округ в справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.

Округа УССР
История Кривого Рога
Округа, упразднённые в 1930 году
Округа, образованные в 1923 году
Криворожский округ